Vampyres lautet der Titel mehrerer Filme:

 Vampyres (1974), ein spanischer Horrorfilm von José Ramón Larraz
 Vampyres (2015), eine spanische Neuverfilmung von Víctor Matellano
 der Originaltitel des französischen Films Vampires in the Twilight aus dem Jahr 2007

Siehe auch:
 Vampire